Masters 2017, Dafabet Masters, var en snookerturnering som spelades mellan 15 januari 2017 och 22 januari 2017. Vinnare blev Ronnie O'Sullivan som därmed vunnit sin 7:e Masters-titel och spelat sin 12:e Masters-final.

Huvudturnering

Källor

Masters
Snookersäsongen 2016/2017